Cave Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Cave Mountain (Kanada), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Cave Mountain (Bibb County, Alabama)	
 Cave Mountain (Jackson County, Alabama)	
 Cave Mountain (Marshall County, Alabama)	
 Cave Mountain (Talladega County, Alabama)	
 Cave Mountain (Navajo County, Arizona)	
 Cave Mountain (Pima County, Arizona)	
 Cave Mountain (Arkansas)	
 Cave Mountain (Lassen County, Kalifornien)	
 Cave Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Cave Mountain (Jefferson County, Montana)	
 Cave Mountain (Madison County, Montana)	
 Cave Mountain (Teton County, Montana)	
 Cave Mountain (Nevada)	
 Cave Mountain (Carroll County, New Hampshire)	
 Cave Mountain (Coos County, New Hampshire)	
 Cave Mountain (New York)	
 Cave Mountain (Oregon)	
 Cave Mountain (Texas)	
 Cave Mountain (Virginia)	
 Cave Mountain (Washington)	
 Cave Mountain (West Virginia)